Ford Escort (Europa), automóvel produzido na Alemanha e comercializado em vários países.
Ford Escort (América do Norte), automóvel produzido e comercializado na América do Norte.
Ford Escort (Brasil), automóvel produzido e comercializado no Brasil e América Latina.
Ford Escort (China), automóvel produzido e comercializado na China e Taiwan.

Desambiguação